Gauzbert ist der Name von:

 Gauzbert von Poitiers, Graf von Maine, 853 auf Befehl Karl des Kahlen hingerichtet
 Gauzbert (Bischof), ab 829 Missionsbischof in Südschweden und von 845 bis 860 Bischof von Osnabrück
 Gauzbert von Limoges, 10. Jahrhundert, Chorbischof von Limoges und wahrscheinlicher Autor der Legende von Saint Front, dem Schutzheiligen von Périgueux, Frankreich
 Gauzbert (Tours), Abt von Saint-Julien de Tours, 989 Gründer der Benediktiner-Abtei Maillezais, Frankreich 
 Gauzbert (Battle Abbey), Benediktinermönch im Kloster Marmoutier bei Tours, 1076–1095 erster Abt von Battle Abbey bei Hastings, England

Siehe auch:
 Gosbert, Godepert